Карл Густафссон:
 Густафссон, Карл (1888—1960) — шведский футболист, нападающий.
 Густафссон, Карл (род. 2000) — шведский футболист, полузащитник.